Anna Schtschetinina () ist der Name folgender Personen:

* Anna Alexandrowna Schtschetinina (* 1958), sowjetisch-russische Architektin und Künstlerin
 Anna Iwanowna Schtschetinina (1908–1999), sowjetisch-russische Kapitänin auf Großer Fahrt, die als erste Frau der Welt das Kapitänspatent für die Seeschifffahrt erwarb